A Rádio Cultura de Santos Dumont, AM 1580 KHZ, foi fundada em 17 de agosto de 1948 por José Pompeu Pereira Freixo. Após seu falecimento sua esposa Dona Lady passou a administrar a Rádio, vendendo-a algum tempo depois. Grandes nomes do rádio e da música nacional passaram pela Rádio Cultura nos anos dourados. Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Carlos Gualhardo entre tantos outros nomes.

Alcance da Rádio Cultura - Santos Dumont/MG 
Pelo raio de atuação da Rádio Cultura, diversas cidades recebem o seu sinal, alcançando uma população estimada de 150 mil habitantes,  são elas:

Juiz de Fora (Zona Norte), Ewbank da Câmara, Oliveira Fortes, Piau, Aracitaba, Bias Fortes, Pedro Teixeira, Tabuleiro, Coronel Pacheco, Antônio Carlos, Paiva, Goianá, Correio de Almeida (Barbacena), São João da Serra (S.Dumont).

Desde 1 de janeiro de 2010 a Rádio Cultura é administrada pela Sociedade Mineira de Comunicação, empresa com sede na cidade de Santos Dumont.

Ligações externas
 

Cultura (Santos Dumont)
Cultura (santos Dumont)
Fundações em Minas Gerais em 1948